Центуріон — особа середнього командного складу (офіцер) у давньоримській армії.

Техніка 
 «Центуріон» (Centurion) — британський середній танк другої половини 1940-х років.
 «Центуріон» — модель автівки компанії «Б'юїк».
 «Центуріон» — модель велосипеда, вироблюваного у Японії.
 «Центуріон» — серія дизельних двигунів німецької компанії Thielert.
 «Центуріон» — ім'я кількох кораблів Британського Військового флоту.
 «Центуріон» — американський зенітно-ракетний комплекс.
 «Центуріон» (Cessna 210) — американський легкий літак компанії Cessna.
 «Центуріон» — американська вантажна авіалінія.

Топонім 

 Центуріон — місто у ПАР (колишній Вервердбург).
 Центуріон — атол в Індійському океані (архіпелаг Чагос).

Культура 
 «Центуріон» — роман британського письменника Саймона Скерроу.
 «Центуріон» — британський історичний фільм Ніла Маршалла.

Інше 
 Центуріон — екземпляр евкаліпта, який вважають найвищим деревом у світі.
 Центуріон — сорт винограду.
 Центуріон — кредитна картка, випускувана компанією American Express.
 Центуріон — один з різновидів сайлонів в американській медіафраншизі «Зоряний крейсер „Галактика“».

Див. також 
 Центуріон. Захисник Риму (Centurion: Defender of Rome) — відеогра 1990 року.